В Национальной Ассамблее Нигерии делегация из Абии состоит из трех сенаторов и восьми представителей.

Четвёртая Республика

4 Парламент (1999 - 2003)

5 Парламент (2003 - 2007)

6 Парламент (2007 - 2011)

7 Парламент (2011 - 2015)

Ссылки 
 Встреча Ху Цзиньтао с руководителями палат Национальной ассамблеи Нигерии
 Нигерия: цифры и факты

Политика Нигерии